Сухопу́тные войска́ Кана́ды, также известные как Армия Канады или Канадская армия (, ) — один из трёх видов Вооружённых сил Канады. По состоянию на февраль 2014 года состоит из  служащих в регулярной армии и  служащих запаса, в том числе  рейнджеров, поддерживаемых 4900 гражданскими лицами. Армейские подразделения регулярных войск размещены на базах по всей территории Канады. Армия также отвечает за крупнейший контингент Основного резерва — армейский резерв. Командующий Армией Канады и начальник штаба армии — генерал-лейтенант Джослин Пол.

Название «Канадская армия» официально используется с начала 1940 года. Начиная с Конфедерации в 1867 году и до Второй мировой войны официальным названием было «Канадская милиция». 1 апреля 1966 года в качестве первого шага по объединению вооружённых сил Канады все армейские подразделения были переданы в новую организацию, названную Мобильное командование (). В 1968 году Королевский канадский военно-морской флот, Канадская армия и Королевские военно-воздушные силы Канады были слиты, армия стала частью объединённых Вооружённых сил Канады. При реорганизации Канадских вооружённых сил в 1993 году Мобильное командование было переименовано в Командование сухопутных войск (). В августе 2011 года Командованию сухопутных войск возвращено прежнее наименование «Канадская армия».

История 
До Конфедерации в 1867 году Канаду в военное время защищала Британская армия, в которую входили подразделения канадской милиции. После 1867 года была сформирована Постоянно действующая милиция () (PAM), а несколько десятилетий спустя были созданы несколько формирований регулярных войск, их потомками стали Канадская королевская конная артиллерия (), Королевские канадские драгуны () и Королевский канадский полк. Регулярные канадские войска участвовали в подавлении Северо-Западного восстания в 1885 году, Южно-Африканской войне (Англо-бурская война (1899—1902)) в 1899 году, и в гораздо большей численности составляли Канадские экспедиционные силы () в Первой мировой войне.

Структура 

Штаб сухопутных сил (Land Forces Staff, отдел Штаба национальной обороны (NDH)) (Оттава, Онтарио)

 2-я дивизия () (военная база Валькартье, Квебек, отвечает за Квебек)
 Регулярные силы:
 5-я механизированная бригада () (военная база Валькартье, Квебек)
 Группа поддержки 2-й дивизии () (военная база Монреаль, Квебек) (тыл дивизии)
 Учебный центр 2-й дивизии () (военная база Валькартье, Квебек)
 Первостепенный резерв:
 34-я резервная бригада () (военная база Монреаль, Квебек)
 35-я резервная бригада () (Квебек (город), Квебек)
 Второстепенный резерв:
 2-я патрульная группа Канадских рейнджеров () (Сен-Жан-сюр-Ришелье, Квебек)
 3-я дивизия (3rd Canadian Division) (военная база Эдмонтон, Альберта, отвечает за Британскую Колумбию, Альберту, Саскачеван и Манитобу)
 Регулярные силы:
 1-я механизированная бригада (1st Canadian Mechanized Brigade Group) (военная база Эдмонтон, Альберта)
 Группа поддержки 3-й дивизии (3rd Canadian Division Support Group) (военная база Эдмонтон, Альберта) (тыл дивизии)
 Учебный центр 3-й дивизии (3rd Canadian Division Training Centre) (военная база Уэйнрайт, Альберта)
 Первостепенный резерв:
 38-я резервная бригада (38 Canadian Brigade Group) (Виннипег, Манитоба)
 39-я резервная бригада (39 Canadian Brigade Group) (Ванкувер, Британская Колумбия)
 41-я резервная бригада (41 Canadian Brigade Group) (Калгари, Альберта)
 Второстепенный резерв:
 4-я патрульная патрульная группа Канадских рейнджеров (4th Canadian Ranger Patrol Group) (военная база Виктория, Британская Колумбия)
 4-я дивизия (4th Canadian Division) (Торонто, Онтарио, отвечает за Онтарио)
 Регулярные силы:
 2-я механизированная бригада (2nd Canadian Mechanized Brigade Group) (военная база Петавава, Онтарио)
 Группа поддержки 4-й дивизии (4th Canadian Division Support Group) (военная база Петавава, Онтарио) (тыл дивизии)
 Учебный центр 4-й дивизии (4th Canadian Division Training Centre) (Мифорд, Онтарио)
 Первостепенный резерв:
 Полк почётной гвардии (Ceremonial Guard) (Оттава, Онтарио)
 31-я резервная бригада (31st Canadian Brigade Group) (Лондон, Онтарио)
 32-я резервная бригада (32nd Canadian Brigade Group) (Торонто, Онтарио)
 33-я резервная бригада (33rd Canadian Brigade Group) (Оттава, Онтарио)
 Второстепенный резерв:
 3-я патрульная группа Канадских рейнджеров (3rd Canadian Ranger Patrol Group) (военная база Борден, Онтарио)
 5-я дивизия (5th Canadian Division) (военная база Галифакс, Новая Шотландия, отвечает за Нью-Брансуик, Новую Шотландию, Остров Принца Эдуарда и Ньюфаундленд и Лабрадор)
 Регулярные силы:
 резервная бригада боевой поддержки (Canadian Combat Support Brigade) (Кингстон, Онтарио)
 Оперативная группа по воздействию [психологические операции, военно-гражданское сотрудничество] (Кингстон, Онтарио)
 Разведывательный полк Канадской армии [разведывательный центр] (Кингстон, Онтарио)
 21-й полк РЭБ (Кингстон, Онтарио)
 4-й артиллерийский полк [ПВО] (Оромокто, Нью-Брансуик)
 4-й полк инженерной поддержки (Оромокто, Нью-Брансуик)
 Группа поддержки 5-й дивизии (5th Canadian Division Support Group) (Оромокто, Нью-Брансуик) (тыл дивизии)
 Учебный центр 5-й дивизии (5th Canadian Division Training Centre) (Оромокто, Нью-Брансуик)
 Первостепенный резерв:
 36-я резервная бригада (36 Canadian Brigade Group) (военная база Галифакс, Новая Шотландия)
 37-я резервная бригада (37 Canadian Brigade Group) (Монктон, Нью-Брансуик)
 Первостепенный резерв:
 5-я патрульная группа Канадских рейнджеров (5th Canadian Ranger Patrol Group) (Гандер, Ньюфаундленд и Лабрадор)
 Доктринальный и учебный центр СВ (Canadian Army Doctrine and Training Centre) (военная база Кингстон, Онтарио) (дивизионный эквивалент)
 Командно-штабная школа СВ (Canadian Army Command and Staff College) (военная база Кингстон, Онтарио)
 Учебный центр по поддержанию мира Кингстон (Peace Support Training Centre Kingston) (военная база Кингстон, Онтарио)
 Канадский центр маневренной подготовки (Canadian Manoeuvre Training Centre) (военная база Уэйнрайт, Альберта) (бригадный эквивалент)
 Центр боевой подготовки (Combat Training Centre) (военная база Гейджтаун, Нью-Брансуик) (бригадный эквивалент)
 Школа Королевского канадского бронетанкового корпуса (The Royal Canadian Armoured Corps School)
 Королевская канадская школа пехоты (The Royal Canadian School of Infantry)
 Королевский полк Канадской артиллерийской школы (The Royal Regiment of Canadian Artillery School)
 Королевская канадская инженерная школа (The Royal Canadian Engineers School)
 Школа связи и электроники канадских сил (The Canadian Forces School of Communications and Electronics)
 Школа королевских канадских инженеров инженеров-электриков и механиков (The Royal Canadian Electrical and Mechanical Engineers School)
 Школа тактики (The Tactics School)
 Центр боевого применения СВ (The Canadian Army Advanced Warfare Centre)
 Испытательная и оценочная часть СВ (The Canadian Army Trials and Evaluations Unit)

На трёх федеральных территориях на севере Канады нет регулярных или милиционных бригад. Операции в этих районах не являются обязанностью сухопутных войск, а осуществляются непосредственно Совместным оперативным командованием Канады (CJOC) в рамках программы Joint Task Force (North)''.

Вооружение и военная техника

Примечания

Ссылки 

 
 Faces of War: The Canadian Army в Библиотеке и Архиве Канады
 army.ca — Army.ca форум об исторических и современных вопросах, связанных с Канадской армией.
 Battle Honours in the Canadian Army Д. Р. Гродзинского
 Canadiansoldiers.com
 Canadian Soldier Training Blog 
 Duty & Valour, Canada’s Military History Encyclopedia

Литература 
 

Вооружённые силы Канады
Армия Канады